«А́мерика Фёрст Филд» () — футбольный стадион, расположенный в городе Санди, штата Юта, южном пригороде Солт-Лейк-Сити. Домашний стадион профессионального футбольного клуба «Реал Солт-Лейк», выступающего в MLS, высшей футбольной лиге США и Канады.

История 
Стадион был назван «Ри́о Ти́нто Стэ́диум» (; неофициально — The RioT) по имени спонсора — Rio Tinto Group, второго по величине в мире транснационального горнорудного концерна. Согласно контракту, подписанному Rio Tinto в 2008 году, концерн выплачивал между 1,5 и 2,5 млн долларов ежегодно в течение 15 лет, за право на именование стадиона.

Стадион расположен в 15 минутах езды к югу от даунтауна Солт-Лейк-Сити и в 25 минутах от аэропорта Солт-Лейк-Сити.

В 2015 году на стадионе и прилегающих крытых парковках были установлены 6500 солнечных панелей. Планируется, что панели будут вырабатывать 2020 киловатт энергии, что возместит 73 % потребления энергии на стадионе — крупнейшее возмещение потребления электроэнергии среди всех профессиональных спортивных клубов Северной Америки.

10 сентября 2022 года «Реал Солт-Лейк» заключил соглашение о правах на название стадиона с кредитной организацией , в соответствии с которым арена была переименована в «Америка Фёрст Филд». Согласно веб-сайту Sportico сумма сделки составила примерно 100 млн долларов в течение 15 лет, что равняется приблизительно 6 млн долларов в год.

Важные спортивные события 
На стадионе проходили групповые матчи и матчи турнира плей-офф Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2010/2011, а также матчи Лиги чемпионов КОНКАКАФ 2012/2013.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт стадиона

Футбольные стадионы США
Стадионы Юты
Солт-Лейк (округ)